Хаманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаманн, Бригитта (урожденная Дейтерт; 1940—2016) — немецко-австрийская писательница и историк, проживавшая в Вене.
 Хаманн, Дитмар (род. 1973) — немецкий футболист, опорный полузащитник, тренер.
 Хаманн, Иоахим (1913—1945) — штурмбаннфюрер СС, руководитель мобильной команды Хаманн, осуществлявшей массовые убийства в Литве.
 См. также 
 Гаман (значения)